El viaje a ninguna parte – romanzo di Fernando Fernán Gómez del 1985
Il viaggio in nessun luogo (El viaje a ninguna parte) – film del 1986 diretto da Fernando Fernán Gómez
El viaje a ninguna parte – album di Enrique Bunbury del 2004